Sinokannemeyeria is een uitgestorven synapside uit het Vroeg-Trias (240 Ma). Het behoort tot de familie Kannemeyeriidae van de suborde Dicynodonta. Er is één soort bekend, Sinokannemeyeria yingchiaoensis.

Sinokannemeyeria was een van de grotere planteneters van zijn tijd en werd tot drie meter lang. Dit dier voedde zich met planten. In de bovenkaak had Sinokannemeyeria twee slagtanden. De overige tanden waren vervangen door een hoornige bek. Fossielen van Sinokannemeyeria zijn gevonden in de Volksrepubliek China.

Dicynodontia
Trias